El término garífuna hace referencia a:

 Garífuna (etnia), que vive en Centroamérica;
 Idioma garífuna